RK-SYSTEM — виробник програматорів та вимірювального обладнання типу «USB лабораторія». Фірма займається проєктуванням та виробництвом інструментальних засобів для відладки мікропроцесорних систем.

Основні продукти:
 Внутрішньосхемні емулятори
 Симулятори
 Стартові набори
 Універсальні та внутрішньосхемні програматори
 Логічні аналізатори
 Цифрові осцилографи
 Системи вимірювання та передачі даних 
 Системи для вимірювання та діагностики вібрації

Примітки 
Підприємства у галузі інформаційних технологій
Підприємства Польщі
Підприємства, засновані 1995
Засновані в Польщі 1995